Runk (Beszterce-Naszód megye)
 Runk (Hargita megye)
 Runk (Hunyad megye)